Giulio Cesare Gonzaga di Novellara (1505-1550), patriarca di Alessandria d'Egitto
Giulio Cesare Gonzaga di Bozzolo (1552-1609), principe di Bozzolo
Giulio Cesare Gonzaga (1557-?), figlio naturale del cardinale Ercole Gonzaga 
Giulio Cesare Gonzaga di Palazzolo (1605-1685), quinto marchese di Palazzolo